Злагна има више значења:

 Злагна (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Злагна (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији